Als Majestic-Klasse werden mehrere Schiffsklassen der britischen Royal Navy bezeichnet:

 eine Klasse von neun Einheitslinienschiffen, siehe Majestic-Klasse (1895)
 eine Klasse von sechs Flugzeugträgern, siehe Majestic-Klasse (1945)